Медві́дь — діалектна назва ведмедя.

Примітки 

Медвідь — поширене українське прізвище.

 Медвідь Анатолій Петрович (1964) — полковник. Кандидат наук з державного управління.
 Медвідь В'ячеслав Григорович (1951) — український письменник.
 Медвідь В'ячеслав Йосипович (1965) — радянський та український футболіст, півзахисник.
 Медвідь Іван (роки народження і смерті невідомі) — один з керівників гайдамацького руху в 30-х роках 18 століття у Правобережній Україні.
 Медвідь Іван Федосійович (1918—1945) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Медвідь Любов Олександрівна — заслужена працівниця культури України
 Медвідь Любомир (1941) — український живописець.
 Медвідь Михайло (1913/1914—1945) — діяч ОУН, один з організаторів та керівників УПА-Північ.
 Медвідь Петро Іванович (1939-2022) — український журналіст. Заслужений журналіст України (1985).
 Медвідь Федір Йожефович (1943—1997) — радянський футболіст та український футбольний функціонер.

Інші значення 
 Педобір, Педоведмідь — персонаж мережевого фольклору

Примітки 

Українські прізвища